Список богатейших клубов мира ежегодно составляется организацией Deloitte Football Money League согласно приблизительной оценке бюджетов футбольных клубов.

Данный список носит в первую очередь условный и характер, позволяющий получить лишь поверхностное и ознакомительное представление о ситуации в бюджетах клубов на 2018 год. Дальнейшее обновление данных и актуализация информации происходит посредством указания сносок на каждый клуб или группу клубов, если имеются соответствующие сведения в авторитетных источниках.

Футбольные клубы с бюджетом свыше 100 млн долларов США

Футбольные клубы с бюджетом от 70 до 100 млн долларов США

Футбольные клубы с бюджетом от 50 до 70 млн долларов США

Примечания 

Топ-10 богатейших клубов мира за 2017 год

Ссылки 
 Рейтинг Deloitte за 2007 год 
 Рейтинг Deloitte за 2006 год 
 Самые богатые футбольные клубы мира — сезон 2009/2010 
 Богатейшие футбольные клубы мира (рейтинг Deloitte) — сезон 2011/2012

См. также 
 Богатейшие футбольные клубы России